La Liga Argentina de Voleibol 2015-2016 si è svolta dal 19 novembre 2015 al 14 aprile 2016: al torneo hanno partecipato 11 squadre di club argentine e la vittoria finale è andata per la sesta volta consecutiva all'UPCN Vóley Club.

Regolamento

Formula
Le 11 formazioni partecipanti danno vita a una regular season con gare di andata e ritorno, composta da 12 weekend, nei quali si disputano due incontri, per un totale di 20 incontri:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle tre gare nei quarti di finale e al meglio delle cinque gare nelle semifinali e in finale.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti
Al campionato di Liga Argentina de Voleibol 2014-2015 partecipano 11 club. Un club avente diritto, il , ha rinunciato all'iscrizione per mancanza di risorse economiche. Un altro club, il , è stato riammesso dall'ACLAV dopo una stagione di inattività per motivi economici.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
Liga Argentina de Voleibol